Lophozosterops é um género de ave da família Zosteropidae. 

Este género contém as seguintes espécies:
 Lophozosterops dohertyi
 Lophozosterops goodfellowi
 Lophozosterops javanicus
 Lophozosterops pinaiae
 Lophozosterops squamiceps
 Lophozosterops superciliaris

Zosteropidae
Géneros de aves